REB steht für:
 Flugplatz Müritz Airpark (IATA-Code), Verkehrslandeplatz in Mecklenburg-Vorpommern
 Rechnungseingangsbuch, einem Begriff aus der Buchhaltung
 Regelungen für die Elektronische Bauabrechnung, eine Berechnungsmethoden und Methoden zum Austausch von Daten
 Regionalelternbeirat, schulische Elternvertretung auf regionaler Ebene
 Revue des études byzantines, byzantinistische Fachzeitschrift
 Ring ehemaliger Bergschüler, Vorgängerorganisation des „Ringes Deutscher Bergingenieure“

Reb ist der Name von:
 Reb Brown (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler
 Riff Reb’s (* 1960), französischer Comiczeichner

 
REB